Ejsymonty – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Ejsymonty Małe – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim
 Ejsymonty Wielkie – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim